«Дорогой мальчик» — советский детский музыкальный приключенческий фильм по одноимённой пьесе Сергея Михалкова. Снят режиссёром Александром Стефановичем на киностудии «Мосфильм» в 1974 году. 
Картина сделана в стилистике боевика, мюзикла, кинокомикса и пародии, вместе взятых.

Одним из мест съёмок фильма была Куршская коса под Клайпедой.

Сюжет 
Бандой похитителей из гостиничного номера был украден сын миллионера Джордж Роб-Робсон — наследник владельца богатой фирмы по производству собачьих консервов. По ошибке бандиты прихватили ещё одного мальчика — сына советского дипломата Жору Тимохина.
Отец мальчика был готов заплатить выкуп, но неожиданно фирма обанкротилась, и у шефа гангстеров возникла другая идея: получить деньги за советского школьника с авиакомпании, самолётом которой Жора летел в Москву.

Бандиты не учли одного обстоятельства — юные русский и американец подружились. Мальчишки бегут из плена на оставленной без присмотра машине и приводят полицию, которая арестовывает преступников.

В ролях 
 Сергей Крупеников — Джордж Роб-Робсон (озвучивание Ярослава Турылёва)
 Александр Елистратов — Жора Тимохин (озвучивание Мария Виноградова)
 Георгий Вицин — мистер Макинтош, родственник Джорджа
 Владислав Стржельчик — Мак-Доннел, шеф гангстеров
 Ирина Азер — Жаклин, его помощница
 Виктор Гайнов — Томми, гангстер
 Расми Джабраилов — Френк, гангстер
 Сергей Мигицко — Билл, гангстер
 Александр Белявский — Кондрашин, представитель советского консульства
 Леонид Оболенский — мистер Лейн, представитель авиакомпании
 Мария Ирд — Джой, секретарша мистера Лейна
В эпизодах:
 Антон Лембит, Юрий Гусев, Г. Макушева, М. Смоликова

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Сергей Михалков, Александр Стефанович
 Режиссёр-постановщик: Александр Стефанович
 Операторы-постановщики: Борис Кочеров, Пётр Шумский
 Композитор: Давид Тухманов
 Текст песен: Леонид Дербенёв

Примечания

Ссылки 

Приключенческие фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Музыкальные фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Александра Стефановича
Фильмы СССР 1974 года
Кинокомедии 1974 года
Экранизации произведений Сергея Михалкова
Давид Тухманов